Капелла (, ) — небольшой музыкальный ансамбль, первоначально только вокальный, ныне — также инструментальный.

Исторический очерк 

В эпоху средневековья — профессиональный хор певчих, получивший своё название по помещению, в котором располагался: в католической и англиканской архитектуре капеллой называлось небольшое сооружение (часовня) или отдельное помещение в храме, в боковом нефе. Первые известные свидетельства специфически музыкального употребления слова capella относятся к 1336 году, когда словосочетание magister capellae (руководитель капеллы, капельмейстер) употреблено по отношению к капелле Бенедикта XII в Авиньоне. 

С развитием инструментальной музыки в эпоху Возрождения и в эпоху барокко капеллы превратились в смешанные ансамбли (певцов и инструменталистов) при церквах и дворах — королевских, княжеских и т.д. 

В дальнейшем капеллами назывались и многие оркестры — придворные, театральные, городские. Некоторые инструментальные коллективы и по сей день носят название «капелла» (например, Дрезденская государственная капелла) как дань исторической памяти; в сущности же являются обычными симфоническими оркестрами.
 
Крупнейшей русской (хоровой) капеллой была Придворная певческая капелла (Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга).

Капеллами называются также оркестры особого состава: военная капелла, джазовая капелла.

Пение a capella 
Поскольку капеллы изначально были исключительно хоровыми, пением a capella и в настоящее время именуется пение без инструментального сопровождения.

Исторически сложившаяся традиция православного пения a capella и преимущественно хоровой характер русского музыкального фольклора обусловили исключительное значение хоровой музыки в русской культуре (Знаменный распев, Строчное пение, Партесное пение, Кант, Концерт). К высшим художественным достижениям доклассического периода относятся хоровые концерты, авторами которых являлись Бортнянский Д., Березовский М., Дегтярёв С., Ведель А..

Примечания

Ссылки 
 Украинская народная хоровая капелла Москвы (официальный сайт)
 Хоровая капелла Казанского университета

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь. Изд. «Советская энциклопедия», Москва, 1990.
 Leuchtmann H. Kapelle // Lexikon des Mittelalters. Bd. 5. München, 1991, Sp.931-932.

Хоровое пение